Андрея Міту і Алісія Росольська були чинними чемпіонками, але Міту вирішила того року не брати участі. Росольська грала в парі з Оксаною Калашниковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Квірін Лемуан і Аранча Рус.

Лемуан і Рус потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Марія Ірігоєн і Барбора Крейчикова з рахунком 3–6, 6–3, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Swedish Open, парний розряд
2017